Евдокименко — фамилия, образованная от имени Евдоким.

Известные носители 
 Евдокименко, Анатолий Кириллович (1942—2002) — советский и украинский музыкант, руководитель ансамбля «Червона рута», народный артист Украины.
 Евдокименко, Валентин Семёнович — заслуженный тренер России по шахматам.
 Евдокименко, Георгий Степанович (1914—1996) — советский государственный и политический деятель, и деятель госбезопасности, генерал-лейтенант.
 Евдокименко, Максим Иванович — танкист-ас Великой Отечественной войны.

См. также 
 Евдокимов